Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji AEGON International 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rusko-slovinský pár Naděžda Petrovová a Katarina Srebotniková, jehož členky nestartovaly společně. Petrovová do turnaje nezasáhla. Spoluhráčkou Srebotnikové se stala Květa Peschkeová, s níž vypadla v semifinále, když nestačily na Hingisovou s Pennettaovou.

Deblovou soutěž vyhrála nenasazená sesterská dvojice Čan Chao-čching a Čan Jung-žan z Tchaj-wanu, která ve finále zdolala zkušený švýcarsko-německý pár bývalých světových jedniček Martinu Hingisovou a Flavii Pennettaovou. Po rovnocenném zisku úvodních dvou sad výsledkem 6–3 a 5–7, rozhodl o vítězkách až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Tchajwanské sestry na úvod oplatily týden starou porážku z AEGON Classic Kopsové-Jonesové s Spearsvou. Připsaly si druhý společný titul.

Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (semifinále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (1. kolo)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

AEGON International 2014